remslaap; periode gedurende de slaap 
 Rapid Eye Movement (album); een muziekalbum van Riverside
 Rapid Eye Movement (band); Britse band met Jakko Jakszyk en Dave Stewart
 Rapid Eye Movement (2019), Amerikaanse film uit 2019

Zie ook
 R.E.M.; Amerikaanse rockband